Ники́та Алекса́ндрович Балашо́в (род. , Раменское, СССР) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда. Выступает за баскетбольный клуб «Уралмаш».

Карьера 
В сезоне 2010/2011, в составе московского «Динамо», провёл 16 матчей, где в среднем набирал по 1,9 очка и 1,7 подбора.

В июле 2011 года перешёл в «Красные Крылья», проведя в них 2 года. В сезоне 2012/2013, в матчах ПБЛ, Балашов в среднем набирал 6,6 очка и 4 подбора. В Единой лиге ВТБ и Кубке вызова ФИБА показатели были выше: 7,3 очка, 4,6 подбора и 8,1 очка, 5,4 подбора.

В июне 2013 года подписал 2-летний контракт с «Химками». В 15 играх Единой лиги ВТБ Балашов набирал в среднем 2,7 очка и 1,3 подбора за 10 минут на площадке. Показатели в Еврокубке: 1,5 очка, 1,3 подбора за 7 минут.

Летом 2014 года Балашов подписал контракт по схеме 1+1 с «Локомотив-Кубань».

В ноябре 2016 года Балашов стал игроком «Пено Жвайгждес».

В августе 2018 года Балашов перешёл в «Нявежис».

В июне 2019 года Балашов продолжил карьеру в «Восток-65».

В мае 2021 года Балашов перешёл в «Уралмаш».

Сборная России 
В 2011 году, в составе молодёжной сборной России, принял участие в чемпионате Европы (до 20 лет). В среднем за игру Никита набирал 7,2 очка и 3,6 подбора.

В июле 2013 года, в составе студенческой сборной России, стал победителем Универсиады.

Летом 2013 года Балашов был включён в расширенный состав сборной России, готовившейся к Евробаскету-2013, но в итоговую заявку на турнир не попал.

В 2014 году Балашов приглашён в резервную сборную России, с которой стал победителем Кубка Станковича.

Летом 2016 года Балашов получил приглашение в «Открытый лагерь РФБ», по итогам которого несколько игроков смогут присоединиться к тренировкам основной сборной России. После заключительного этапа подготовки и лагеря в целом, решением тренерского штаба во главе с Сергеем Базаревичем, Балашов продолжил работу с национальной командой.

В ноябре 2017 года Балашов был вызван на сбор для подготовки к отборочным играм на чемпионат мира-2019.

В сентябре 2018 года Балашов принял участие в Кубке Кондрашина и Белова.

В июне 2019 года Балашов был включён в список кандидатов на участие в сборе перед Чемпионатом мира-2019.

В январе 2020 года Балашов был включён в расширенный состав сборной России на отборочные игры Евробаскета-2021.

Достижения

Клубные 
  Бронзовый призёр Евролиги: 2015/2016
  Обладатель Кубка вызова ФИБА: 2012/2013
  Чемпион Балтийской баскетбольной лиги: 2017/2018
  Чемпион Суперлиги-1 дивизион: 2021/2022
  Обладатель Кубка России (2): 2011/2012, 2012/2013
  Серебряный призёр Кубка России: 2020/2021
  Бронзовый призёр Кубка России: 2019/2020
  Чемпион Единой молодёжной лиги ВТБ: 2013/2014

Сборная России 
  Обладатель Кубка Станковича: 2014
  Чемпион Универсиады: 2013

Примечания 

Баскетболисты России
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки БК «Красные Крылья»
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Пено Жвайгждес»
Игроки БК «Нявежис»
Игроки БК «Восток-65»
Игроки БК «Уралмаш»
Игроки сборной России по баскетболу